Сопротивле́ние:
 Сопротивле́ние, общее значение — противодействие, воспрепятствование чему-либо или кому-либо.
 Сопротивление материалов
 Сопротивление в Бухенвальде
 Сопротивление — психический механизм, препятствующий психоаналитическому проникновению в бессознательное и мешающий возвращению вытесненного.

Физика 
 В электротехнике и электродинамике:
 Электрическое сопротивление — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока.
 Электрический импеданс — комплексное электрическое сопротивление двухполюсника в методе комплексных амплитуд.
 Активное сопротивление — действительная часть электрического импеданса.
 Реактивное сопротивление — мнимая часть электрического импеданса.
 Волновое сопротивление линии передачи (волновое сопротивление) — величина, определяемая отношением электрического напряжения бегущей волны в линии передачи к силе тока этой волны (ГОСТ 18238-72. Линии передачи сверхвысоких частот. Термины и определения).
 Характеристическое сопротивление волны (характеристическое сопротивление) — величина, определяемая отношением поперечной составляющей напряженности электрического поля к поперечной составляющей напряженности магнитного поля бегущей волны.
 Термическое сопротивление — способность тела препятствовать распространению теплового движения молекул.
 Лобовое сопротивление — сила, препятствующая движению тел в жидкостях и газах.

Политика 
 Движение сопротивления — организованные усилия части гражданского населения страны или государства, направленные на сопротивление легитимной или оккупационной власти.
 Движение Сопротивления во время Второй мировой войны — сопротивление оккупационным властям на оккупированных Германией и её союзниками территориях в годы Второй мировой войны, а также собственно в Германии.
 Движение сопротивления африканеров — праворадикальное движение буров в Южной Африке.
 Северное движение сопротивления — организация, ставящая целью посредством революции создать североевропейскую национал-социалистическую республику.
 «Сопротивление» — российская межрегиональная правозащитная общественная организация.
 Рутинное сопротивление — неявное противостояние действующей власти в форме мелкого саботажа, распространения критики власти и иных действий, не приводящих непосредственно к её свержению.

Фильмы 
 «Сопротивление» — британо-немецкий фильм 2011 года.
 «Сопротивление» — британо-американо-немецкий фильм 2020 года.
 «Сопротивление» — вымышленная организация вселенной Звёздных войн.

См. также 
 Resistance
 Резистентность
 Неповиновение
 Противостояние
 Импеданс